

Cinema 
L'idolo (The Love Lottery) – film del 1954 diretto da Charles Crichton
L'idolo (The Todd Killings) – film del 1971 diretto da Barry Shear
L'idolo (L'Idole) – film del 2002 diretto da Samantha Lang

Letteratura 
L'idolo o Il mito – L'idolo (The Fan) – romanzo di Peter Abrahams del 1995
 L'idolo – racconto di Enrico Teodorani del 2015

Televisione 
L'idolo (El idolo) – telenovela portoricana del 1979